Dee Brown (1908–2002) – amerykański pisarz
 Dee Brown (ur. 1968) – amerykański koszykarz
 Dee Brown (ur. 1978) – amerykański baseballista
 Dee Brown (ur. 1984) – amerykański koszykarz